Acherosoma är ett släkte av mångfotingar. Acherosoma ingår i familjen Haasiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Acherosoma